Филитово — название населённых пунктов в России:

 Филитово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Филитово — деревня в Торжокском районе Тверской области.